Bitka za Narvo je lahko:
 Bitka za Narvo (1700)
 Bitka za Narvo (1944)